Friedenstraße steht für:
 Friedenstraße (Bedburg-Hau), siehe Liste der Baudenkmäler in Bedburg-Hau
 Friedenstraße (Berlin)
 Friedenstraße (Burg, bei Magdeburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Burg (bei Magdeburg)
 Friedenstraße (Düsseldorf), siehe Liste der Baudenkmäler in Unterbilk
 Friedenstraße (Heringsdorf), siehe Liste der Baudenkmale in Heringsdorf
 Friedenstraße (Karlsruhe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Südweststadt
 Friedenstraße (München), siehe Liste der Baudenkmäler in Berg am Laim
 Friedenstraße (Rabenau, Hessen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Rabenau (Hessen)
 Friedenstraße (Randersacker), siehe Liste der Baudenkmäler in Randersacker
 Friedenstraße (Wesel)
 Friedenstraße (Wetzlar), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wetzlar

Siehe auch:
 Friedensstraße